Centrale Commissie voor de Filmkeuring
 Comedy Central Family
 Coöperatieve Condensfabriek Friesland

Zie ook 
 CCFL